Irreemplazable — перший мініальбом американської виконавиці Бейонсе. Випущений 28 серпня 2007 року.

Список композицій 

 "Amor gitano" з Алехандро Фернандесом (Beyoncé Knowles, Jaime Flores, Reyli) – 3:48
 "Listen (Oye)" (B. Knowles, Henry Krieger, Scott Cutler, Anne Preven, Rudy Pérez) – 3:41
 "Irreplaceable (Irreemplazable)" (B. Knowles, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Espen Lind, Amund Bjørklund, Ne-Yo, Pérez) – 3:48
 "Beautiful Liar (Bello embustero)" (B. Knowles, Eriksen, Hermansen, Amanda Ghost, Ian Dench, Pérez) – 3:20
 "Beautiful Liar" (ремікс) з Шакірою (ремікс Шакіри) – 3:01
 "Beautiful Liar" (версія спанглішем) з Sasha a/k/a Beyoncé – 3:21
 "Irreplaceable (Irreemplazable)" (ремікс Norteña) (ремікс Руді Перес) – 3:51
 "Get Me Bodied" (ремікс Timbaland) з Voltio (B. Knowles, Solange Knowles, Swizz Beatz, Sean Garrett, Makeba, Angela Beyincé) – 6:14

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Бейонсе
Англомовні музичні альбоми